Ованес  (Hovhannes) — армянский вариант имени Иоанн. Изопсефия имени по правилам армянского алфавита — 6546.

Известные люди 
 Ованес I (год рож. неиз. — ум. около 490) — армянский католикос с 478 года, автор религиозных речей и гимнов.
 Ованес II (557 − 574) — армянский католикос.
 Ованес III (717—728) — армянский католикос.
 Ованес Драсханакертци — католикос Армении с 897 по 925 гг.
 Ованес-Сенекерим (год. рожд. неизв. — 1003) — царь Парисоса (северный Арцах, горный Утик) примерно с 958 г.
 Ованес-Смбат — армянский царь Ани (1020—1040)
 Ованес Имастасер (Любомудрый)(около 1045—1129) — армянский учёный, философ, богослов, поэт
 Ованес Ерзнкаци (1250—1326) — армянский учёный, поэт и философ
 Воротнеци, Ованес (1315—1386) — армянский философ, педагог, церковный и политический деятель.
 Тлкуранци, Ованес (XV—XVI вв) — армянский поэт
 Карматенянц, Ованес — армянский книгопечатник XVII века
 Айвазовский, Иван Константинович (1817—1900) — российский художник-маринист армянского происхождения
 Абелян, Ованес Артемьевич (1865—1936) — армянский актёр, народный артист Азербайджанской ССР, народный артист Армянской ССР
 Адамян, Ованес Абгарович (1879—1932) — русский, армянский и советский изобретатель
 Ованес Качазнуни (1868—1938) — первый премьер-министр Демократической Республики Армения
 Ованес Туманян (1869—1923) — армянский поэт
 Налбандян, Ованес Аракелович (1871—1942) — российский скрипач и музыкальный педагог.
 Исаков, Иван Степанович (Ованес Исаакян) (1894—1967) — советский военачальник, Адмирал Флота Советского Союза, Герой Советского Союза.
 Авакян, Ованес Степанович (1900—1984) — армянский советский актёр
 Иван Христофорович (Ованес Хачатурович) Баграмян (1897—1982) — маршал Советского Союза
 Ованес Бадалян (:en:Hovhannes Badalian) (1924—2001) — армянский певец
 Ованес Шираз (1915—1984) — армянский поэт
 Унанян, Ованес Вагаршакович (1952) — армянский государственный и военный деятель, генерал-майор полиции
 Ованнисян, Ованес Сергоевич (1952) — армянский государственный деятель
 Кочинян, Ованес Джумшудович (1955) — армянский партийный, государственный и политический деятель
 Игитян, Ованес Гензикович (1960) — депутат парламента Армении
 Маргарян, Ованес Айкович (1964) — армянский политический и государственный деятель
 Манукян, Ованес Герасимович (1971) — председатель Кассационного суда Армении с 2005 года
 Долмаян, Джон (Ованес) (1973) — барабанщик группы System of a Down
 Ованес Мкртчян (:en:Hovhannes Mkrtchyan) (1991) — армянский фигурист

На других языках 
Аналогами Ованеса являются русское имя Иван, американское Джон, испанское Хуан, немецкое Йохан и т. д.

Примечания 

Армянские мужские имена